Andert-et-Condon é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Andert-et-Condon apresentava uma população de 319 habitantes, distribuídos por 165 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain